Johannes Siegert ist der Name folgender Personen:
* Johannes Siegert (Politiker) (1874–nach 1939), deutscher Politiker (DNVP), MdL Sachsen
 Johannes Siegert (Schauspieler), deutscher Schauspieler 
 Johannes „Hans“ Siegert, deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Hans Siegert